Zdrogowo – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Mrocza
 Zdrogowo – osada w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn